7B steht für:
 7B (Band), russische Rockband
 KrasAir, ehemalige russische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 sehr weich, tiefschwarz; siehe Härtegrad (Bleistift)

7B